Geografia
 Soltau, riu de Baixa Saxònia, afluent del Böhme de la conca del Weser
 Soltau, una ciutat del districte de Heidekreis a la Baixa Saxònia

Persones
 Achim Soltau (1938–2016), mestre d'escacs alemany
 Annegret Soltau (1946), artista
 Dietrich Wilhelm Soltau (1745–1827), escriptor i traductor alemany
 Gerty Soltau, (1913–1990), actriu alemanya
 Gordy Soltau, (1925–2014), futbolista estatunidenc
 Hermann Wilhelm Soltau (1812–1861), pintor alemany
 conrad III de Soltau (±1350–1407), bisbe de Verden del 1400 al 1407
 Pauline Soltau (1833–1902), pintora i violinista alemanya